Contres (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Contres (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym